MPL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 635 амінокислот, а молекулярна маса — 71 245.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Білкові рецептори